«Война в небоскрёбе» (, другое название — ) — кинофильм, снятый в 1991 году.

Сюжет 
Полицейский Джефф Флин и биржевой маклер Эрик Дрейк когда-то были друзьями, но потом стали соперниками из-за женщины. Сьюзан предпочла Эрика, который добился успехов в бизнесе, заработав миллионное состояние. Однако, как оказалось, деньги Эрика получены нечестным путём — он обманывал представителей местной мафии. Поэтому его жену Сьюзан берут в заложницы. Эрик не может вернуть деньги и, чтобы попытаться спасти жену, вынужден обратиться к бывшему другу. Вдвоём они проникают в принадлежащий мафии небоскрёб и в поисках Сьюзан вступают в неравный бой…

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-боевики США
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке